Beckhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Beckhardt (1889–1962), deutscher Pilot
 Lorenz S. Beckhardt (* 1961), deutscher Journalist